Alfonso Caso (1896-1970), archéologue mexicain ;
 Ángeles Caso (née en 1959), journaliste, romancière et traductrice espagnole ;
 Antonio Caso (1883-1946), philosophe et sociologue mexicain ;
 Beniamino Caso (1824-1883), patriote et homme politique italien ;
 Krishna de Caso (née en 1978), animatrice de radio et de télévision chilienne d'origine colombienne ;
 Marc de Caso (1893-1985), ingénieur ferroviaire français ;
 Mark Caso, acteur et cascadeur américain ;
 Paul Caso (1924-2000), critique d’art belge ;
 Vincenzo Caso (né en 1980), homme politique italien ;
 Yuyuniz de Caso (née en 1972), actrice chilienne.

Autres 

 Caso est une commune espagnole des Asturies.
 Caso Degollados, une affaire au Chili.
 Caso Quemados, une affaire au Chili.